

Габейоль — річка у Республіці Комі, права притока Великої Ляги
 Габейоль — річка у Республіці Комі, ліва притока Когеля